Alif Tree — французский музыкант и диджей Алекс Альтен (Alex Altain). В его музыке сочетаются даунтемпо, эйсид-джаз, эмбиент, IDM и многое другое. Играет на гитаре, клавишных, перкуссии.

Биография 
Является основателем лейбла Memory Music, специализирующегося не только на выпуске произведений музыкальных коллективов, но и на производстве музыки для радио, телевидения, кино и живых представлений. Известен как звукорежиссёр канала Game One, а также по работе с GGS, Barclay, Sony, Canal+ и MCM (англ.).

Он переехал в Марсель в начале 2000 года, сразу после своих первых релизов на Memory Music («The Observatory» и «R-mixes 01»).
В течение 5 лет вёл еженедельную передачу «О, дивный новый мир» на Radio Grenouille, в каждом выпуске которой проводил разбор звуковой дорожки какого-нибудь полнометражного фильма, чтобы слушатели могли «посмотреть фильм его ушами».

Второй альбом «Spaced» (Universal Jazz, 2001) стал результатом сотрудничества с Helen Merrill, Rona Hartner, Faudel, Santiago и Ana Carril из Mano Negra, а также Manu, певицей из Dolly.

После выпуска первых двух альбомов, в которых сочетались электро и трип-хоп, Alif Tree посвятил себя новому проекту, объединявшему музыку и кухню. Так появился альбом «French Cuisine» (Compost Records, 2006), в котором джаз смешивался с трип-хоповыми обертонами, и музыкальный проект DJ&COOk. На этом альбоме песни «Belle» с участием Анны Карины, «Forgotten place» с участием Shirley Horn и «I feel blue», сочинённая Мишелем Леграном и Клодом Нугаро (англ.), соседствуют с собственными творениями Alif Tree.

Четвёртый лонгплей «Clockwork» вышел в свет в 2009 году и представляет собой ещё большее смешение музыкальных стилей.

Воодушевлённый такими музыкальными сборниками, как «Nova Tunes» и «Hotel Costes», он делает ремиксы на François de Roubaix, Jack de Marseille, Salif Keita, Amadou et Maryam, Jazzanova, Marsmobil, Koop, NIN, Peter Kruder, Christian Prommer.

В 2009 году, позабыв корни трип-хопа и джаза, музыкант возвращается с более попсовым альбомом. 7 февраля 2011 года он выпускает новое сочинение — «Social Mask» (EP) — стопроцентно Марсельский продукт.

Недавно он отметился первым сборником Marsatac Сollective, записанным в Мали и выпущенным Actes Sud в рамках цикла мероприятий «Марсель — культурная столица Европы 2013». После чего Alif Tree продолжил своё творчество совместными работами с Toumani Diabate (англ.) и Issa Bagayogo (англ.).

Дискография

Альбомы 
 Spaced (2001)
 French Cuisine (2006)
 Clockwork (2009)
 The Observatory (2011)
 Sunchronicity (2019)

Синглы и мини-альбомы 
 R-mixes 01 (2000)
 Solitude's Song (12", Promo) (EP, 2001)
 Forgotten Places (EР, 2006)
 Clockwork Rmxs1 (EP, 2009)
 Remix 12" (EР, 2009)
 Compost Black Label 3 , rmxs (EP, 2010)
 Social Mask (EP, 2011)
 Everybody Knows (EP, 2011)
 A L'envers (Single, 2015)

Ремиксы 
 Francois De Roubaix — Dernier Domicile Connu (Alif Tree Remix)
 Marsmobile — Supersonic Mind (Alif Tree Remix)
 Koop — Come To Me (Alif Tree's "Shaking The Angels" Remix)
 Alif Tree — Forgotten Places (Alif Tree's "LA" Mix)

Семплы 
Песня «Deadly species» содержит семплы из «Plain Gold Ring» Нины Симон, «Belle» — из «Chanson D’Angela» Анны Карины, «Forgotten places» — из «L.A. Breakdown» Ширли Хорн, «Blue I feel» — из «La Cinema» Клода Нугаро (все песни с альбома French Cuisine).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Alif Tree на Allmusic
 
 
 Alif Tree на SoundCloud
 
 Alif Tree на Facebook

Диджеи Франции
Музыканты в жанре электронной музыки
Музыканты в стиле эмбиент
Музыканты в стиле даунтемпо
Трип-хоп музыканты
Артисты, известные под псевдонимами